Fire Station No. 19 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fire Station No. 19 (Birmingham, Alabama), NRHP-ID: 90001561
 Fire Station No. 19 (Minneapolis, Minnesota), NRHP-ID: 82002960